Myrtscha (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Borodjanka, siehe Myrtscha (Borodjanka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod, siehe Myrtscha (Uschhorod)